Golofa — род крупных жуков из подсемейства Dynastinae в семействе пластинчатоусые.

Описание 
Крупные (от 20 до 60 мм) жуки чёрной или коричневой окраски. Наличиник удлинённый. Рога самцов на лбу и переднеспинке, обычно, очень тонкие. Лобный рог резко вздёрнутый вверх. Вершина верхних челюстей рассечённая, редко заострённая. Голени передних ног длиннее и тоньше, чем у самок, и по внешнему краю имеют три или четыре зубца. Надкрылья у самцов гладкие, у самок — морщинистые.

Список видов

Распространение 
Представители рода встречаются на территории Центральной и Южной Америки.

Примечания

Литература 
 

Насекомые Центральной Америки
Насекомые Южной Америки
Дупляки
Роды жесткокрылых